Nazwy miejscowe:
 Mies – rzeka płynąca poprzez Czechy i Niemcy
 Mies – miejscowość w kantonie Vaud w Szwajcarii
 niemiecka nazwa czeskiej miejscowości Stříbro
Nazwiska osób:
 Herbert Mies – niemiecki polityk
 Ludwig Mies – niemiecki architekt